Il singolare del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gilbert Schaller che ha battuto in finale João Cunha e Silva 6-4, 6-7, 6-0.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva (finale)
 Gilbert Schaller (Campione)
 Nicola Bruno (quarti di finale)
 Felipe Rivera (quarti di finale)

 Roberto Saad (primo turno)
 Assente
 Fernando Meligeni (primo turno)
 Maurice Ruah (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 1992